Вантух Валентина Володимирівна (* 1944) — заслужена діячка мистецтв, народна артистка України.
 Вантух Галина Мирославівна (* 1974) — українська танцюристка, народна артистка України; повний кавалер ордена княгині Ольги.
 Вантух Мирослав Михайлович (* 1939) — український хореограф, художній керівник Національного ансамблю танцю України ім. П. Вірського, народний артист України, професор, Герой України, почесний громадянин Києва.
 Вантух Олег Амвросійович (1971—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Вантух Роман Романович (* 1998) — український футболіст, захисник луганської «Зорі».

Примітки